«They Don’t Know» — седьмой студийный альбом американского кантри-певца Джейсона Олдина, выпущенный 9 сентября 2016 года на лейбле Broken Bow Records.
Лид-сингл «Lights Come On», вышедший 1 апреля 2016 и достиг позиции № 1 в кантри-чарте Country Airplay.

Об альбоме 
They Don’t Know дебютировал на позиции № 1 в американском хит-параде Billboard 200, став третьим для Олдина лидером чарта после предыдущих его чарттопперов Old Boots, New Dirt (№ 1 в 2014, тираж 278 000 копий) и Night Train (№ 1 в 2012, 409 000). Тираж They Don’t Know составил 138 000 эквивалентных альбомных единиц (включая 131,000 традиционных альбомных продаж) в первую неделю релиза. В целом, They Don’t Know стал для Олдина его шестым в top-10 и седьмым в чарте Billboard 200. Ранее в десятку лучших входили его альбомы My Kinda Party (№ 2 в 2010), Wide Open (№ 4 в 2009) и Relentless (No. 4 in 2007). Его одноимённый диск был на № 37 в 2005 году.
Также новый альбом стал 5-м лидером кантри-чарта Top Country Albums.

Альбом получил умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Allmusic, Rolling Stone, New York Times.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Джейсона Олдина